UMBRO Futsal Awards — комплект наград, ежегодно вручаемых сильнейшим игрокам в мини-футбол мира производителем спортивной одежды UMBRO и сайтом Futsalplanet.com. По их словам, «награда является, прежде всего, великолепным способом праздновать футзал и не является чем-то официальным».

Наиболее известной и престижной номинацией является «Лучший игрок мира». Вручение премии не проводилось до 2003 года, однако лучшим футзалистом XX века был признан Константин Ерёменко. C 2015 года название награды изменилось на AGLA Futsal Awards из-за изменения спонсора.

Лучший игрок мира

Лучший вратарь мира

Лучший тренер сборных команд мира

Лучшая национальная команда мира

Лучший тренер клубных команд мира

Лучший клуб мира

Лучший молодой игрок (до 21 года) мира

Ссылки 
 UMBRO Futsal Awards на FutsalPlanet.com

Мини-футбольные награды